Trevor Smith (geluidstechnicus), Brits lid van de band Wizzard
 Trevor Smith (hockeyer), Australisch hockeyer
 Trevor Smith (ruiter), Iers ruiter
 Trevor Smith (voetballer), Engels voetballer
 Trevor Smith (zwemmer), Brits zwemmer
 een Amerikaans rapper bekend onder de artiestennaam Busta Rhymes